Canadian Open of Curling 2012 – turniej curlingowy zaliczany do Capital One Grand Slam of Curling rozegrano w dniach 12-16 grudnia 2012 w Kelowna, w Prospera Place.

Był to drugi turniej wielkiego szlema w sezonie. W zawodach brało udział 18 drużyn grających Round Robin w trzech grupach. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna Glenna Howarda.

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
12 grudnia 2012; 19:00

Sesja 2. 
13 grudnia 2012; 9:00

Sesja 3. 
13 grudnia 2012; 12:30

Sesja 4. 
13 grudnia 2012; 16:30

Sesja 5. 
13 grudnia 2012; 20:00

Sesja 6. 
14 grudnia 2012; 9:00

Sesja 7. 
14 grudnia 2012; 12:30

Sesja 8. 
14 grudnia 2012; 16:00

Sesja 9. 
14 grudnia 2012; 20:00

Tie-breaker 
15 grudnia 2012; 9:00

Play-off

Ćwierćfinały 
15 grudnia 2012; 12:30

Półfinały 
15 grudnia 2012; 16:30

Finał 
16 grudnia 2012; 10:00

Przypisy

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 World Curling Tour 2012/2013

Bibliografia 
 Canadian Open of Curling 2012 na stronach World Curling Tour

Kelowna
2012 w curlingu
World Curling Tour